

Toponyme 
 Bouillant, ancienne commune française de l'Oise, aujourd'hui intégrée à Crépy-en-Valois
 L'église Saint-Martin de Bouillant.

Voir aussi 
 bouillant dans le Wiktionnaire.

Homonymie de toponyme